Burg Friesenberg ist die Bezeichnung für folgende Bauwerke:
 Burg Friesenberg (Zürich) im Kanton Zürich
 Burg Friesenberg (Wynigen) im Kanton Bern